Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1991 odbył się w dniach 8-17 listopada 1991 w Japonii.

Uczestnicy

Runda wstępna

Grupa A 
Wyniki

|}

Tabela

|}

Grupa B 
Wyniki

|}

Tabela

|}

Runda finałowa

Grupa 7-12 
Wyniki
Wyniki

|}

Tabela

|}

Grupa 1-6 
Wyniki

|}

Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki 

Puchar Świata w piłce siatkowej